Spire puede referirse a:
Chicago Spire: Rascacielos que actualmente se encuentra en construcción en Chicago, (Estados Unidos).
Spire de Dublín: La escultura de mayor altura del mundo, situada en una céntrica calle de la ciudad de Dublín (Irlanda).
Spire, una localidad de Renania-Palatinado.
Camille Joseph Spire, botánico